A Digicel Première Division 2017 (por motivos de patrocinio) ou Haiti Division 1 Ligue(em francês) ou oficialmente Championnat National D1 (pela hierarquia de divisões nacionais) será a 61ª edição da principal divisão do futebol haitiano. É a competição máxima do futebol do Haiti e é organizada pela Fédération Haïtienne de Football(FHF). Mais uma vez, os seus jogos será transmitidos pela emissora Canal + e pelo segundo ano, conta com o patrocínio do grupo multinacional de comunicação mobile Digicel Group Haiti.

Participantes

Classificação

Ouverture
 Atualizado em 29 de julho 2017
Serie de Ouverture

Serie de Ouverture - Playoffs

obs.:* classificados diretamente pra semi-final

Premiação

Classificação

Clôture
 Atualizado em 29 de setembro 2017
Serie de Clôture

Serie de Ouverture - Playoffs

Premiação

Ligações externas

Ver também
 Digicel Première Division 2016
 Campeonato Haitiano de Futebol
 

Futebol do Haiti
Haiti